Jaider José Romero, (22 de maio de 1982) é um futebolista colombiano que atua como defensor. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Valledupar